Az Albacomp utalhat:

 a székesfehérvári székhelyű Albacomp cégcsoportra, illetve
 a cégcsoport által szponzorált Albacomp kosárlabdacsapatra.